Roberta — пятнадцатый студийный альбом американской певицы Роберты Флэк, выпущенный в 1994 году на лейбле Atlantic Records. Это был её последний релиз на лейбле, на кором она пробыла двадцать пять лет.

Альбом не имел коммерческого успеха, однако был отмечен номинацией на премию «Грэмми».

Список композиций

Примечания

Ссылки 



Альбомы Роберты Флэк
Альбомы Atlantic Records
Кавер-альбомы